В 1829 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Крестьянин Даниил Бокарёв начал использовать подсолнечник как масличную культуру, придумав способ промышленного получения подсолнечного масла из его семян.
 Николай Лобачевский в журнале Казанский вестник публикует статью «О началах геометрии» с первым изложением «Геометрии Лобачевского».
 В гроте  (коммуна Анжи, Льеж, Бельгия) был найден первый череп неандертальца .

Родились 
 3 января — Конрад Дуден, немецкий филолог, создатель орфографического словаря немецкого языка (ум. 1911).
 10 мая — Василий Васильевич Берви-Флеровский, российский социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества (ум. 1918).
 30 июля — Николай Петрович Вагнер, русский зоолог и писатель (ум. 1907).
 13 августа — Иван Михайлович Сеченов, русский естествоиспытатель, основоположник российской физиологической школы и естественно-научного направления в психологии (ум. 1905).
 23 августа — Мориц Кантор, немецкий историк математики (ум. 1920).

Скончались 
 22 марта – Пьер-Луи Атена, французский учёный, технолог, археолог, агроном, изобретатель.
 6 апреля — Нильс Хенрик Абель, знаменитый норвежский математик (род. 1802).
 18 декабря — Жан Батист Пьер Антуан де Моне Ламарк, французский учёный-естествоиспытатель. (родился в 1744 году).

См. также

Примечания